Синица (приток Мологи)
 Синица (приток Южного Буга)

См. также 
 Синица
 Синичка (река)
 Синичка (приток Баньки)
 Синичка (приток Москвы)
 Напрудная